Pere Riba ist der Name folgender Personen:

* Pere Riba (Rennfahrer) (Pere Riba Cabana; * 1970), spanischer Motorradrennfahrer 
 Pere Riba (Tennisspieler) (Pere Riba Madrid; * 1988), spanischer Tennisspieler